Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 26 dans le monde.

 Route européenne 26 en Allemagne
 Routes fédérales 26, 26a et 26n en Allemagne
 Route 26 en Ontario, Canada
 Interstate 26 aux États-Unis
  aux États-Unis 
  dans certains départements, en France
 Route 26 en Islande
 Route F26 en Islande
 Route magistrale 26 en Serbie
 Route principale 26 en Suisse
  dans certains pays